Biernaty peut désigner en Pologne :
 Biernaty, village de la voïvodie de Mazovie
 Biernaty, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie